Il singolare del China Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Svetlana Kuznecova era la detentrice del titolo, ma è stata costretta al ritiro per infortunio.

Ágnes Szávay ha battuto in finale 6–7(7), 7–5, 6–2, Jelena Janković.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Svetlana Kuznecova (ritirata per infortunio)
  Jelena Janković (finale)
  Amélie Mauresmo (quarti)
  Elena Dement'eva (quarti)

  Martina Hingis (secondo turno)
  Ágnes Szávay (campionessa)
  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
  Eléni Daniilídou (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 2007